Веселина може да се отнася за:

 Веселина, женско име
 Веселина, българска попфолк певица
 Веселина, село в област Велико Търново
 Веселина, село в област Разград
 Веселина, река в Северна България
 Веселина, българска радиостанция
 Веселина, бивш телевизионен канал, собственост на радио „Веселина“